Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2015 () — 20-й чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 21 года, и 22-й с учётом чемпионатов для игроков до 23 лет, который проходил в Чехии в июне 2015 года.

Заявка Чехии была выбрана Исполнительным комитетом УЕФА 20 марта 2012 года в Стамбуле, Турция.

В турнире могли принимать участие игроки, родившиеся не раньше 1 января 1992 года, то есть те, чей возраст на момент начала отборочного турнира не превышал 21-го года.

Победу в чемпионате Европы одержала сборная Швеции, для которой эта победа стала первой в истории. По итогам чемпионата четыре лучшие сборные (Швеция, Португалия, Германия, Дания) получили право выступить на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Отборочный турнир 

Жеребьёвка группового этапа отборочного турнира прошла 31 января 2013 года в Ньоне, Швейцария. В отборочном турнире, начавшемся 22 марта 2013 года, принимали участие 52 команды, которые были поделены на 10 групп — две по шесть и восемь по пять команд, где они сыграли между собой по одному матчу дома и на выезде. Победители групп и четыре лучшие команды среди занявших вторые места принимали участие в стыковых матчах. Семь победителей стыковых матчей попали в финальную часть. Хозяева турнира сборная Чехии автоматически прошли в финальную часть.

Участники

Стадионы

Судьи 
Представленные ниже судьи были назначены УЕФА для работы на матчах турнира. В их состав вошли 6 главных судей, 12 помощников судей и 12 дополнительных судей.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финальной части турнира прошла 6 ноября 2014 года в Праге. Команды были поделены на три корзины: в первую корзину попали хозяева турнира Чехия и команда, с наивысшим рейтингом УЕФА — Англия, во вторую корзину — две команды под вторым и третьим номером рейтинга УЕФА. Остальные четыре команды несеяные, их распределили по итогам жеребьёвки.

Факты 
 Сборная Сербии единственная участница финальной стадии, которая в отборочном туре вышла со второго места из группы. При этом Сербии удалось обыграть в стыковых матчах действующего чемпиона — Испанию.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Статистика

Бомбардиры 
3 гола
  Ян Климент
2 гола

  Марко Бенасси
  Кевин Фолланд
  Йон Гвидетти
  Симон Тибблинг
  Жуан Мариу

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2015
2015
Спорт в Чехии в 2015 году
Футбол в Европе в 2015 году
Международные соревнования по футболу в Чехии
Июнь 2015 года
Футбол
Чемпионаты Европы в Чехии